Kopalnie króla Salomona – powieść Henry'ego Haggarda

Filmy:
 Kopalnie króla Salomona – film brytyjski z 1937 roku
 Kopalnie króla Salomona – film amerykański z 1950 roku
 Kopalnie króla Salomona – film brytyjsko-kanadyjski z 1979 roku
 Kopalnie króla Salomona – amerykański film z 1985 roku w reżyserii J. Lee Thompsona
 Kopalnie króla Salomona – australijski film animowany z 1986 roku
 Kopalnie króla Salomona – amerykański film z 2004 roku w reżyserii Steve Boyuma

Zobacz też 
 Król Salomon